La cocotte en papier peut désigner :

 Cocotte en papier : un type d'origami représentant une poule ;
 Cocotte en papier : l'un des noms d'un type de jeux fabriqué à partir du pliage d'un carré de papier.

Voir aussi 
 Les Cocottes en papier, film français muet sorti en 1908.